Ма́риус Неде́лку (Неде́льку) () (род. 31 июля 1974, Кымпина, Румыния) — популярный румынский певец, бывший участник группы Akcent.

Биография 
До начала музыкальной карьеры Мариус работал фитнес-инструктором и менеджером, однако проявлял музыкальный талант уже с детства. В 2002 году он дал послушать свои записи молодому диджею Адриану Клаудиу Сыне, после чего тот пригласил Мариуса на кастинг и взял его в группу Akcent (Акцент). Мариус написал множество песен и текстов и для группы, и для других румынских исполнителей. Вместе с ним группа завоевала четыре золотых диска и один платиновый в Румынии, золотой диск во Франции, России и Польше. Вместе с Мариусом группа достигла пика своей популярности и обрела общемировую известность.

В 2008 году Мариус решил посвятить все свои силы сольной карьере и 16 апреля 2008 года покинул группу Akcent. Летом 2009 года в Европе и России популярной стала его песня «Rain» (feat. Giulia), а летом 2010 года — песня «You».

Дебютный альбом 
8 июля 2008 года вышел дебютный альбом Мариуса — «By Myself». Он включает в себя следующие композиции:

 Doctor Mary
 Lost
 Never be (feat Cabron)
 Playback Song
 Rain (feat Giulia) (DJ Cre8or Remix)
 Rain (feat. Giulia)
 Walk Away
 Sex Toy
 Yes Or No (feat. Lala Girls)
 You Know I Loved You

Видеоклипы 
 Rain
 Obsession
 Love Is Blind

Ссылки 
 Официальный сайт Мариуса Неделку  
 
 Неофициальный сайт Мариуса Недельку в России
 Неофициальный сайт Мариуса Недельку в России
 Тексты песен
facebook

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы Румынии
Родившиеся 31 июля
Родившиеся в 1974 году